ONF est un sigle de trois caractères qui peut signifier :
 Office national des forêts (France) ;
 Office national du film du Canada ;
 Orchestre national de France (Paris) ;
 Front populaire panrusse (l'abréviation faisant référence au nom de cette coalition en langue russe) ;
 ONF, un groupe de k-pop.

Homonymie d'acronyme